Олбани () — деревня в округе Уйтсайд, штат Иллинойс, США. Согласно переписи 2020 года, население составляет 864 человека.

История 
Деревня основана в 1837 году и названа в честь города Олбани (штат Нью-Йорк), который был родиной для значительной части первых поселенцев. Почтовое отделение открылось в 1838 году.

География 
Координаты деревни —  (41.788411, −90.219128). По данным Бюро переписи населения США, Олбани имеет общую площадь в 2,77 км2 и полностью располагается на суше.

Население

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1837 году
Населённые пункты Иллинойса